ATS — немецкая спортивная команда, участница чемпионатов Мира по автогонкам в классе Формула-1. Название произошло от названия немецкого производителя колёс Auto Technisches Spezialzubehör. Команда базировалась в Bad Dürkheim неподалёку от Хокенхаймрига. Команда участвовала в сезонах с  по  годов.

Компания ATS изобрела и изготавливала новые революционно легкосплавные колесные диски для автомобилей Порше и VW. ATS изготавливала лёгкие алюминиевые диски с пятью спицами для AMG, которая тюнинговала автомобили Мерседес-Бенц в 1970-е и 1980-е годы. Эти колёса были очень популярны и были известны как диски AMG «Penta». Диски AMG «Penta» от ATS были разработаны Hans-Werner Aufrecht в 1979 годы. Эти диски были первыми алюминиевыми легкосплавными дисками, продажами которых занималась независимая тюнинг-ателье AMG.

Владелец компании ATS Гюнтер Шмидт выступал спонсором различных национальных автогонок, а также организовал команду Формулы-1 для рекламы своей продукции.

1970-е 
В 1977 году, ATS у компании Пенске Рэйсинг купила готовое шасси PC4. Пилот Жан-Пьер Жарье подписал с командой контракт и в первой же гонке команды Гран-при США 1977 года занял 6-ое место, принеся команде первые очки.

На Гран-при Германии 1977 года впервые появился второй болид, которым управлял немецкий пилот Ханс Хайер.
Ханс Хайер не прошёл квалификацию, но вышел на старт. Дирекция гонки это заметила, только когда он сошёл из-за сломанной коробки передач. В остальных гонках сезона Хайера заменил Ханс Биндер. Команда пропустила последние три гонки сезона.

К 1978 был разработан первый самостоятельный болид HS1, который сконструировал Робин Херд. Гонщиками были — Жан-Пьер Жарье и Йохен Масс. Жан-Пьер Жарье пришёл восьмым в южноафриканском Гран-при, но был уволен после ссоры с Шмидтом, и его заменил Альберто Коломбо на Гран-при Бельгии. После двух неудачных Гран-при в Монако и Бельгии не прошёл квалификацию, Коломбо был также уволен и заменен на Кеке Росберга до Гран-при Германии. Позже Жан-Пьер Жарье вернулся на одну гонку, но тоже не прошёл квалификацию.
Перед Гран-при Италии Йохен Масс во время тестов попал в аварию и получил перелом ноги. Его заменил Харальд Эртль которому не удалось пройти предварительную квалификацию и он был уволен. Кеке Росберг вернулся на последние две гонки. Несмотря на разработку нового шасси D1, разработанного Джоном Джентри, результаты команды не улучшились. Шасси D1 была с юбками, широкой базой и боковыми понтоны и была использована в последних двух гонках сезона 1978 года.

В 1979 команды выставила только один болид для Ханса-Йоахима Штука. Новый конструктор Джакомо Калири разработал D2 к середине сезона. Лучшим и единственным финишем в очках стало 5-е место на Гран-при Соединенных Штатов.

1980-е

Двигатель БМВ

Возврат вместе с Риал 
Основав новую марку колесных дисков с компанией Риал, Шмидт в 1988 году вернулся в Формулу-1 с командой Риал.

Результаты в чемпионате мира Формулы-1 

*Лишен очков

Примечания

Ссылки 
 ATS website with Motorsport history

Автогоночные команды Германии
Команды Формулы-1